Platycyamus kan syfta på:

 Platycyamus (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Platycyamus (växter) – ett släkte av växter